Appuleius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Appuleius Diocles (104–146/147), römischer Wagenlenker
 Lucius Appuleius Saturninus (um 138 v. Chr.–100 v. Chr.), römischer Politiker, Volkstribun 103 v. Chr.
 Marcus Appuleius, römischer Politiker, Konsul 20 v. Chr.
 Quintus Appuleius Pansa, römischer Politiker, Konsul 300 v. Chr.

Siehe auch:
 Apuleius